Tommy Gunn (né en 1967) est un acteur de films pornographiques américain.
 Tommy Gunn (né en 1981), joueur américain de basket-ball.